Kuskowizna – osada w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty
 Kuskowizna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka